Шурагат (кайт. Шурагъа, ) — село в Кайтагском районе Дагестана.

География 
Село Шурагат расположено на высоте 103 метра над уровнем моря. Ближайшие населённые пункты — Пилиг, Варсит, Сурхавкент, Пиляки, Машаты, Улуз.

Население

Примечания 

Населённые пункты Кайтагского района